Bogyó Imre (Békéscsaba, 1949. február 27.– ) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. A Békéscsabai Volán alkalmazottja.

Pályafutása
Játékvezetésből 1967-ben Békéscsabán a Békés megyei labdarúgó-szövetség (BMLSZ) Játékvezető Bizottsága (JB) előtt vizsgázott. Első mérkőzésem a békéscsabai Szabadság TSZ–Május 1. TSZ helyi rangadó volt. 1972-ben a megyei JB, a megyei I. osztály bírói közé sorolta, ahol a szomszédvárak Medgyesegyháza–Kaszaper mérkőzéssel indított. A megyei JB javaslatára 1974-től NB III-as bíró. Az MLSZ JB minősítésével 1980-tól NB II-es bíró. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. 1981-ben az első NB I-es mérkőzésén Mézes János, 1989-ben Győri tanár úr búcsúztatásán Roxin György társaságában tevékenykedett az oldalvonal mellett. 1991-ben visszatért a megyébe, ahol még 8 évig aktívan működött. A nemzeti játékvezetéstől 1999-ben visszavonult. NB II-es mérkőzéseinek száma: 125. NB I-es partbírói működésének száma: 103.

1981–2006 között a megyei JB elnökségének tagja. Aktív pályafutását befejezve NB II-es országos ellenőr, szövetségi ellenőr,  majd a megyei JB és a területi NB III ellenőre.

Források 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Békéscsabaiak
Élő személyek
1949-ben született személyek